Somerseteiland kan verwijzen naar de volgende eilanden:
Somerseteiland, in Bermuda
Somerseteiland, in de Canadese Arctische Archipel